Ашулук — река в Астраханской области, левый рукав Ахтубы. Длина — 55 км. Отделяется от Ахтубы в 5 км ниже села Селитренное. Ниже села Хошеутово разделяется на два рукава — Большой и Малый Ашулук. Малый Ашулук сливается с Большим примерно в 3 км от устья. Река впадает в Ахтубу чуть выше посёлка Лапас.

Высота истока ≈ - 24 м, высота устья - 25,3 м.

На реке расположен сёла Вольное, Ахтубинка, Хошеутово

Примечания 

Реки Астраханской области
Рукава и протоки Волги